Tauschendorf ist der Ortsname von

 Tauschendorf (Altenkunstadt), Ortsteil der Gemeinde Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Tauschendorf (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Tauschendorf (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern